Das Dutch Darts Masters war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 12. bis zum 14. Februar 2016 zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum zweiten Mal die Evenementenhal in Venray.

Titelverteidiger war Michael van Gerwen, der das Turnier erneut, zum insgesamt dritten Mal, gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Dutch Darts Masters 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 15. Januar 2016 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des Dutch Darts Masters UK Qualifier vom 17. Januar 2016
 Die 8 Gewinner des Dutch Darts Masters European Qualifier vom 23. Januar 2016
 Die 4 Gewinner des Dutch Darts Masters Dutch Qualifier vom 23. Januar 2016

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  Peter Wright
  James Wade
  Kim Huybrechts
  Adrian Lewis
  Ian White
  Dave Chisnall
  Robert Thornton
  Jelle Klaasen
  Terry Jenkins
  Gary Anderson
  Benito van de Pas
  Brendan Dolan
  Mensur Suljović
  Justin Pipe

Dutch Darts Masters UK Qualifier
  Mervyn King
  Simon Whitlock
  Stephen Bunting
  Ronnie Baxter
  Gerwyn Price
  Jamie Lewis
  Kevin Thomas
  John Henderson
  Daryl Gurney
  Mark Webster
  James Richardson
  Jamie Caven
  Paul Milford
  Ricky Evans
  David Pallett
  Ritchie Edhouse
  Robbie Green
  Kevin Painter
  Devon Petersen
  Ryan Harrington

Dutch Darts Masters European Qualifier
  Zoran Lerchbacher
  Jyhan Artut
  John Michael
  Mike De Decker
  Andree Welge
  Martin Schindler
  Dimitri Van den Bergh
  Rowby-John Rodriguez

Dutch Darts Masters Dutch Qualifier
  Dirk van Duijvenbode
  Remco van Eijden
  Jermaine Wattimena
  Jan Dekker

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 12. Februar 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 trafen die gesetzten Spieler auf die Sieger der 1. Runde. Die Endrunde wurde am 13. und 14. Februar ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
European Darts Tour 2016
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)
Sport (Venray)